Garrett je lahko:

Kraji 
 Garrett, Illinois
 Garrett, Indiana
 Garrett, Pensilvanija
 Garrett, Teksas
 Garrett, Washington
 okrožje Garrett, Maryland

Ljudje 
 Edmund H. Garrett, umetnik
 Alwyn Ragnar Garrett, general